Teloscalpellum är ett släkte av kräftdjur. Teloscalpellum ingår i familjen Scalpellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhalsar och havstulpaner
Teloscalpellum